Joe Schobert – giocatore di football americano statunitense
 Johann Schobert – clavicembalista e compositore tedesco